Ел Накастле има више значења:

 Ел Накастле (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Накастле (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику